Лешиле има више значења:

 Лешиле (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Лешиле (Долж), насеље у округу Долж у Румунији